De lijst van Nederlandse etappewinnaars in Grote Rondes is een ranglijst van Nederlandse wielrenners die in de Ronde van Italië (Giro d'Italia), de Ronde van Frankrijk (Tour de France) en de Ronde van Spanje (Vuelta a España) een of meerdere etappes hebben gewonnen. Vijf Nederlanders hebben in alle drie de grote rondes een etappe gewonnen: Jean-Paul van Poppel, Gerben Karstens, Jeroen Blijlevens, Erik Breukink en Tom Dumoulin. De meest recente etappewinnaar is Thymen Arensman in de Ronde van Spanje 2022.

Ranglijst 

(Vet = nog actief)

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse leiders in Grote Rondes
 Lijst van Nederlandse etappewinnaars Ronde van Italië
 Lijst van Nederlandse etappewinnaars Ronde van Frankrijk
 Lijst van Nederlandse etappewinnaars Ronde van Spanje

Nederlandse etappewinnaars
Etappewinnaars